

Geografia 
 Cio o Cius – antica città della Bitinia

Sigle 
 Central Intelligence Organisation – agenzia di spionaggio dello Zimbabwe
 Chief information officer
 Chief investment officer 
 Compagnia di intervento operativo – compagnia Arma dei Carabinieri
 Comité International Olympique – Comitato Olimpico Internazionale
 Congress of Industrial Organizations – sindacato statunitense
Consorzio Iveco Oto Melara – consorzio formato da Iveco e OTO Melara, per la fabbricazione di veicoli militari
 Conventional International Origin – posizione media dell'asse di rotazione terrestre misurato nel periodo 1900-1905